

Geografia 
 Baloi – municipalità di Quarta classe delle Filippine

Persone 
 Gito Baloi – cantante, bassista e musicista mozambicano naturalizzato sudafricano

Sport 
 Askatuak Saski-Baloi Taldea – società cestistica di San Sebastián in Spagna 
 Txingudi Saski Baloi Elkartea – società femminile di pallacanestro di Hondarribia